Rudolf Fitzner ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Fitzner (Geograph) (Rudolf Wilhelm Hermann Fitzner; 1864–??), deutscher Geograph und Hochschullehrer 
 Rudolf Fitzner (Musiker) (1868–1934), österreichischer Violinist